Högberget kan syfta på:

 Högberget, Helsingfors stad – ett berg i Tomtbacka, Helsingfors
Högberget, Ludvika – en stadsdel i Ludvika
Högberget, Runö – ett berg med fyr på Runö
 Högberget (naturreservat) – ett naturreservat i Sollefteå kommun
 Högbergen (eller Högberget) – ett berg på gränsen mellan Hammarland och Jomala på Åland